Le terme folklore germanique se réfère au folklore des cultures de langue allemande ou bien au folklore issu des anciens peuples germaniques. 

Le folklore issu de la mythologie germanique survit dans les :
 Folklore allemand
 Folklore flamand
 Folklore anglais
 Folklore scandinave
 Folklore des lowland écossais
 Folklore suisse

dans des pays de langue germanique.

Annexes

Articles connexes 
 proto-germanique
 folklore
 mythologie germanique
 langues germaniques